Der Kanton Val de Save ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Auch, im Département Gers und in der Region Okzitanien. Der Hauptort des Kantons ist Samatan.

Geographie 
Der Kanton liegt im Süden des Départements an der Grenze zum Département Haute-Garonne.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Lombez (24 Gemeinden), Samatan (15 Gemeinden) und L’Isle-Jourdain (1 Gemeinde).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 für die Amtszeit 2015–2021 erzielte keine Partei die Mehrheit. Bei der Stichwahl im 2. Wahlgang am 29. März 2015 gewann das Gespann Jean-Pierre Cot / Yvette Ribes (Union de la gauche) gegen Marie-Christine Bisognani/Guy Larée (Divers droite) mit einem Stimmenanteil von 50,93 % (Wahlbeteiligung: 64,49 %).

Einzelnachweise 

Valdesave